Chichester steht für:

 eine Stadt in England, siehe Chichester
 Chichester (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 ein Ort in New Hampshire, siehe Chichester (New Hampshire)
 Chichester (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Chichester (Québec), Ort in Kanada
 Chichester District, Verwaltungsbezirk in West Sussex, England
 die Chichester Psalms von Leonard Bernstein 

Personen:

 Bruce Chichester (1842–1881), britischer Adliger
 Dermot Chichester, 7. Marquess of Donegall (1916–2007), irischer Peer, Soldat und Großgrundbesitzer

 Francis Chichester (1901–1972), britischer Weltumsegler, Vater von Giles Chichester
 Giles Chichester (* 1946), britischer Politiker, Sohn von Francis Chichester
 Henry Manners Chichester (1832–1894), britischer Offizier
 James Chichester-Clark (1923–2002), nordirischer Premierminister

 Robert Chichester († 1627), englischer Ritter
 Robin Chichester-Clark (1928–2016), britischer Politiker
 Rosalie Chichester (1865–1949), britische Großgrundbesitzerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Chichester Friends Meetinghouse, in Boothwyn, Pennsylvania, ID-Nr. 73001622
 Chichester House, in Kingston, New York, ID-Nr. 01001392
 Chichester’s Inn, in West Hills, New York, ID-Nr. 85002508